Кучеряевка — название населённых пунктов в России:

 Кучеряевка — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Кучеряевка — деревня в Дмитровском районе Орловской области.